Јоквиц има више значења:

 Јоквиц (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јоквиц (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику